Янгъяха (устар. Янг-Яха) — название рек Ямало-Ненецкого автономного округа России:

 Янгъяха (приток Большой Хадырьяхи)
 Янгъяха (приток Вэнтокойяхи)
 
 Янгъяха (приток Пякупура)
 Янгъяха (приток Северной Тыдэотты)
 Янгъяха (приток Седэяхи)
 Янгъяха (приток Тырльяхи)
 Янгъяха (приток Харампура)
 Янгъяха (приток Хейгияхи)
 Янгъяха (приток Хояхи)
 Янгъяха (приток Хыльмигъяхи)
 Янгаяха (приток Хынчибияхи)
 Янгъяха (приток Часельки)
 Янгъяха (приток Юредейяхи)
 Янгъяха (приток Якунемеяхи)